Sant steht für:
 Sant (Sor), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Sor (Fluss)
 Sant (Staat), einen bis 1947 bestehenden indischen Zwergstaat

SANT ist eine Abkürzung für:
 Flughafen San Miguel de Tucumán in Argentinien als ICAO-Code
 Sklerosierende angiomatöse noduläre Transformation eine seltene, gutartige Läsion der Milz

Sant ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sant (* 1948), maltesischer Politiker
 François van 't Sant (1883–1966), niederländischer Polizeioffizier
 Gus Van Sant (* 1952), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Howard Sant-Roos (* 1991), kubanischer Basketballspieler
 James Sant (1820–1916), britischer Maler
 Joshua Van Sant (1803–1884), US-amerikanischer Politiker
 Ken Van Sant, US-amerikanischer Schauspieler und Kameramann
 Marybeth Sant-Price (* 1995), US-amerikanische Sprinterin
 Roger W. Sant (* 1931), Gründer der AES Corporation
 Samuel Rinnah Van Sant (1844–1936), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sand (Begriffsklärung)
 Sandt
 Sankt
 Sante
 Zant

Abkürzung